Erik Johnson peut désigner :
 Erik Johnson (1988-), un joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Erik Johnson (1989-), un joueur professionnel de baseball américain.